Tanéné peut faire référence à plusieurs localités de Guinée : 
 Tanéné dans la préfecture de Boké
 Tanéné dans la préfecture de Dubréka
Ville en Guinée